Фёдор Тито́в:
 Титов, Фёдор Егорович (1910—1989) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 
 Титов, Фёдор Степанович (1913—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Титов, Фёдор Фёдорович (1830—1880) — морской офицер, участник Крымской войны.
 Титов, Фёдор Фролович (1917—1945) — Герой Советского Союза.